Shellhusbombardementet er en dansk dokumentarisk optagelse fra 1945.

Eksterne henvisninger 
 

Dokumentariske optagelser
Danske film fra 1945